Евгеника:

 Евгеника — учение о селекции применительно к человеку.
 Евгеника — десятый студийный альбом группы «Браво», выпущенный в 2001 году.